Smoljakow () ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Igorewitsch Smoljakow (* 1958), russischer Schauspieler
 Juri Timofejewitsch Smoljakow (* 1941), sowjetischer Fechter 
 Leonid Jakowlewitsch Smoljakow (* 1942), russischer Diplomat